Amt Prüm kann bezeichnen:

 Verwaltungs- und Gerichtseinheit in Kurtrier, siehe Amt Prüm (Kurtrier)
 Verwaltungseinheit in Preußen, siehe Amt Prüm-Land